Луковское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Волгоградская область 
 Луковское сельское поселение — входит в Нехаевский район.

Орловская область 
 Луковское сельское поселение — входит в Малоархангельский район.

Северная Осетия 
 Луковское сельское поселение — входит в Моздокский район.

Тверская область 
 Луковское сельское поселение — входит в Торопецкий район.
